pysk – przednia część głowy zwierzęcia leżąca przed przednią krawędzią oka
 pysk (inaczej kufa) – przednia część głowy psa
 Pysk w pysk – pierwszy solowy album rapera Pyskatego,
 Pustelnia pod Trzema Pyskami – powieść Władysława Bodnickiego,
 Złoty pysk (Boca de Ouro, 1959) – sztuka Nelsona Rodrigueza,
 Koński pysk – film, 1958, ("The Horse's Mouth"), reż. Ronald Neame,
 Żabi pysk – rodzaj hełmu turniejowego,
 Psi pysk – rodzaj przyłbicy.